Genoino ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaldo Genoino (1909–1982), italienischer Kurzfilmregisseur
 Giulio Genoino (1773–1856), italienischer Dichter und Librettist
 José Genoíno (* 1946), brasilianischer Politiker